Conioselinum victoris är en flockblommig växtart som beskrevs av Boris Konstantinovich Schischkin. Conioselinum victoris ingår i släktet ryssiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ryssiljor
victoris